Чанги може да се отнася за:

 Чанги - област в Източен Сингапур
 Чанги - затвор в Източен Сингапур, описан от Джеймс Клавел в „Цар Плъх“
 Чанги – летище в Сингапур
 Чанги – грузински народен музикален инструмент
 Чанги – корейска игра от типа на шаха
 Чанги - село в Иран, провинция Техеран